Jméno a příjmení Josef Kopecký má více nositelů:

 Josef Kopecký (1916–???) – český a československý politik KSČ, poslanec FS a ČNR v letech 1969–71
 Josef Kopecký (automobilový závodník) (* 1959) – český automobilový závodník, otec Jana Kopeckého
 Josef Kopecký (fotbalista) (???–1930) – český fotbalista, reprezentant
 Josef Kopecký (botanik) (1824–1913) – český středoškolský profesor a botanik
 Josef Kopecký (kněz) (* 1935) – český římskokatolický kněz a salesián